Лас Виборас, Ранчо има више значења:

 Лас Виборас, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Виборас, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику